Callus (celbiologie), een weefsel bestaande uit ongedifferentieerde, totipotente cellen;
 Callus (bloem), een structuur op de bloemlip van tropische orchideeën;
 Callus, een structuur in een slakkenschelp, zie Schelpterminologie
 Callús, gemeente in Spanje